Cryptocercus — род полусоциальных древесных тараканов из монотипического семейства реликтовых тараканов (Cryptocercidae).

Распространение 
Северная Америка (США), Азия (Китай, Корея, Дальний Восток России).

Описание 
Полусоциальные древесные тараканы, которые эволюционно связывают тараканов с термитами и рассматриваются как модель первой стадии развития социальности Среди уникальных черт реликтового таракана Cryptocercus: самки Cryptocercus демонстрируют сложное социальное поведение, которое может быть прообразом социальной структуры термитов; в кишечнике Cryptocercus тот же состав симбионтной микрофлоры, что и у низших термитов, помогающий им перерабатывать основную их пищу — целлюлозу.

Классификация 
На февраль 2021 года в род включают 12 видов:

См. также 
 Термиты

Примечания

Литература 
 Burnside C. A., Smith P. T. and Kambhampati S. 1999. Three New Species of the Wood Roach, Cryptocercus (Blattodea: Cryptocercidae), From the Eastern United States. The World Wide Web Journal of Biology 4: 1  
 Burnside C. A., Smith P. T. and Kambhampati S. 1999. Three new species of the wood roach, Cryptocercus (Blattodea: Cryptocercidae), from the eastern United States. Journal of the Kansas Entomological Society 72: 361—378.
 Hossain S., Kambhampati S. 2001. Phylogeny of Cryptocercus species (Blattodea: Cryptocercidae) inferred from nuclear ribosomal DNA. Molecular phylogenetics and evolution 21: 162—165.
 Nalepa C. A., Byers G. W., Bandi C. and Sironi M. 1997. Description of Cryptocercus clevelandi from the Northwestern United States, molecular analysis of bacterial symbionts in its fat body and notes on biology, distribution and biogeography. Ann. Entomol. Soc. Amer. 90: 416—424.

Ссылки 
 Tree of Life Web Project. 2003. Cryptocercus. Wood roaches, Cryptocercidae. Version 01 January 2003 (temporary) in The Tree of Life Web Project

Таракановые
Роды таракановых
Живые ископаемые
Насекомые Азии
Насекомые Северной Америки